Styx kan syfta på:

 Styx (mytologi) – i grekisk mytologi en underjordisk flod
 Styx (musikgrupp) – ett amerikanskt rockband, bildat 1970
 Styx (måne) – en av Plutos fem månar
 Styx (djur) – ett fjärilssläkte 
 Styx – NATO-beteckning på en rysk en sjömålsrobot, se P-15 Termit